Le terme annulation, qui exprime l'action ou le résultat d'une suppression, peut concerner différents domaines :

 Une annulation en informatique.
 Une annulation rétroactive.
 Une annulation de mariage.
 Un .

Voir aussi 
 

Rien